La Serie A1 1999-2000 è stata la 4ª edizione del massimo campionato italiano di hockey in-line. Il torneo ha avuto inizio il 6 maggio e si è concluso il 16 luglio 2000.

Lo scudetto è stato conquistato dagli  per la prima volta nella sua storia.

Squadre partecipanti

Prima fase

Girone A

Risultati

Classifica 

Legenda:
  Squadra ammessa ai play-off scudetto.

Note:
Tre punti a vittoria, uno per il pareggio, zero a sconfitta.

Girone B

Risultati

Classifica 

Legenda:
  Squadra ammessa ai play-off scudetto.

Note:
Tre punti a vittoria, uno per il pareggio, zero a sconfitta.

Play-off scudetto

Primo turno

Final four

Verdetti

Collegamenti esterni 
 
 
 

1999-2000